Humanisterna kan syfta på:

 Humanisterna (förbund) – ett svenskt förbund för sekulära humanister, för främjande av sekularism och sekulär (icke-religiös) humanism. Mellan 1979 och 1999 under namnet Human-Etiska Förbundet
 Svenska humanistiska förbundet - en sammanslutning av organisationer i cirka 35 lokalt verksamma förbund i Sverige
 Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn – svenskt kristet humanistiskt förbund som bildades 1971 genom en sammanslagning av Förbundet för Kristen humanism och Förbundet för Kristet samhällsliv
 Humanisterna & Samhällsvetarna (Kårparti) – ett kårparti vid Stockholms universitet bildat 1994 som Humanistiska studenter

Se även
 Humanist - allmän innebörd